Икаса может означать:

Фамилия 
 Икаса () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:
 Икаса, Мигель де (род. 1972) — мексиканский и американский программист. Основатель проектов GNOME и Mono, а также автор файлового менеджера Midnight Commander.
 Икаса Коронель, Хорхе (1906—1978) — эквадорский писатель, общественный деятель, дипломат.
 Икаса, Рикардо (род. 1958) — эквадорский теннисист и теннисный тренер.

 Двойные фамилии
 Борха де Икаса, Роза (1889—1964) — эквадорская писательница и культурный деятель.

Другое 
 «Икаса» — бразильский футбольный клуб из города Жуазейру-ду-Норти, штат Сеара.